Sirya – località del Pakistan
 Syria – variante del nome proprio di persona femminile Siria
 Syria – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
 Syria – pseudonimo di Cecilia Cipressi, cantante italiana

Pagine correlate
 Siria (disambigua)